Ruhlsdorf kan syfta på:

 Ruhlsdorf, Teltow – en stadsdel i staden Teltow, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Tyskland
 Ruhlsdorf, Strausberg – en stadsdel i staden Strausberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, Tyskland
 Ruhlsdorf, Nuthe-Urstromtal – en by i kommunen Nuthe-Urstromtal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg, Tyskland
 Marienwerder, Barnim – en by i kommunen Marienwerder, Amt Biesenthal-Barnim, Landkreis Barnim, Brandenburg, Tyskland
 Ruhlsdorf/Rehain – en stadsdel i Jessen (Elster) belägen i Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt.